Dies ist die Stammtafel der Trpimirović-Dynastie, der kroatischen Herrscherdynastie, die  Kroatien im Mittelalter im Zeitraum von 845 bis 1091 beherrschte.

Stammtafel 

Stammtafel
Adliger
Kroatisches Adelsgeschlecht
Monarch (Kroatien)
!
Kroatische Geschichte (9. Jahrhundert)
Kroatische Geschichte (10. Jahrhundert)
Kroatische Geschichte (11. Jahrhundert)